La grande illusione – film del 1937 di Jean Renoir
 La grande illusione – saggio economico-politico del 1909-1910 di Norman Angell
 La grande illusione – albo di Martin Mystère del 1993